Chiesa di Santo Stefano Papa e Martire – a Stienta
 Chiesa di Santo Stefano Papa e Martire – a Tresignana
 Chiesa di Santo Stefano Papa e Martire – a Villamarzana